AMPRNet (сокр. от ) — компьютерная сеть, соединённая посредством любительских радиостанций. По-другому сеть называется IPv4 Network 44/8 или просто сеть 44.

AMPRNet соединена точками доступа через любительское пакетное радио. Скорость связи обычно не превышает 9600 бод (часто 1200 и меньше) из-за ограничений пропускной способности радиоэфира. AMPRNet полностью поддерживает TCP/IP, что позволяет использовать протоколы FTP, Telnet, Ping, Finger и HTTP. Недавно AMPRNet появилась возможность устанавливать связь между точками доступа на скорости 108 Mbps благодаря использованию  (HSMM).

На сегодняшний день AMPRNet состоит из нескольких подсетей, расположенных по всему миру. Многие подсети соединены туннелями через Интернет.

Распределение адресов 

IP-адреса в AMPRNet находятся в пределах сети 44.0.0.0/8. Адреса из этой сети доступны для каждого лицензированного радиолюбителя. Распределение адресов осуществляется добровольцами-координаторами.

Ссылки 

 Официальный сайт — www.ampr.org
 Шлюзы любительского пакетного радио

Радиолюбительство
Беспроводные сети
Интернет-компании США